O  passou 23 anos sem conquistar títulos oficiais, desde a sua fundação, em 1912, até 1935, quando conquistou o Campeonato Paulista daquele ano, sendo o seu primeiro título oficial, assim como o  que ficou 23 anos, entre 1954 e 1977, exceto o compartilhamento entre quatro clubes do Torneio Rio-São Paulo de 1966 por falta de datas no calendário. Depois disso, o Santos passou mais 20 anos sem nenhuma conquista, até vencer o Campeonato Paulista de 1955 e encerrar esse novo jejum.

Em campeonatos nacionais (Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, Copa dos Campeões), o maior jejum é o do Guarani (40 anos) e entre as conquistas internacionais, o maior jejum é o do Fluminense (67 anos).

Maior jejum de cada clube 
 Lista em ordem alfabética, sem contar títulos compartilhados
 Os jejuns aqui considerados começam-se a contar a partir do 1º título

Maior jejum de títulos nacionais de cada clube 
 Em verde, aqueles em que o maior jejum é o atual
 Estão nesta lista somente aqueles que já conquistaram 1 título nacional
 São considerados aqui somente os títulos da Série A do Brasileirão

Maior jejum de títulos internacionais de cada clube 
 Em verde, aqueles em que o maior jejum é o atual
 Os jejuns aqui considerados começam-se a contar a partir do 1º título

Jejum atual de cada clube (sem interestaduais e regionais) 

Listas de recordes e estatísticas de clubes de futebol do Brasil
Listas de títulos de futebol do Brasil